Zrób to sam – polski program telewizyjny
 „zrób to sam” (ang. Do it yourself) – samodzielne wykonywanie niektórych produktów
 Zrób to sam – polski film dokumentalny